La región de Laponia o Laponia finlandesa (; ; ) es una de las diecinueve regiones de la República de Finlandia. Su capital administrativa es la ciudad de Rovaniemi. La Laponia finlandesa forma parte de una región geográfica más grande llamada Laponia. De 1938 a 2009 fue también una de las provincias (lääni) ahora desaparecidas.

La región de Laponia tiene solamente unos 183.775 habitantes (2009), que representan el 3,6% de la población de Finlandia. La densidad de población es claramente la más baja del país. Las ciudades más notables de la provincia, además de su capital, son Kemi, Tornio, Kemijärvi e Inari.

Municipios de Laponia

Gobernadores 

 Kaarlo Hillilä 1938−1947 
 Uuno Hannula 1947−1958
 Martti Miettunen 1958−1974
 Asko Oinas 1974−1994
 Hannele Pokka 1994−2008
 Timo E. Korva 2008−2009

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial 
 Laponia.fi

Laponia finlandesa